Insane bezeichnet:

 Insane (Gröna Lund), eine Achterbahn in Stockholm
 Insane (italienische Band), italienische Thrash-Metal-Band
 Insane (ungarische Band), ungarische Metal-Band